Сан Хосе де Берналехо има више значења:

 Сан Хосе де Берналехо, Ел Гвајабо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Берналехо, Ел Ранчито (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де Берналехо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику